Sedia elettrica –  strumento di esecuzione capitale
La sedia elettrica (Midnight) –  un film del 1934 diretto da Chester Erskine
Sedia elettrica –  film del 1969 diretto da Demofilo Fidani
Sedia elettrica –  album del cantautore Pierangelo Bertoli (1989)